El Monte pode se referir a:
 El Monte - uma cidade localizada no norte-americano da Califórnia
 Aeroporto de El Monte - um aeroporto localizado na cidade homônima
 El Monte - uma cidade chilena localizada na Região Metropolitana de Santiago
 North El Monte - uma região censitária localizada no estado norte-americano da Califórnia
 South El Monte - uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos